Le mot « concierge » a plusieurs significations :

Profession

Immeuble 
Dans le sens le plus courant, le concierge ou gardien d'immeuble est un employé pouvant y avoir des fonctions de surveillance, d'entretien et de distribution du courrier.

École 
Dans le même sens que le précédent, le concierge d'école est responsable de la propreté et du maintien d’un climat propice au travail dans un établissement scolaire.

Hôtellerie 
En hôtellerie, le concierge est un employé dont les principales fonctions sont de renseigner et de conseiller les clients (à ne pas confondre avec le réceptionniste).

Entreprise 
Le concierge d'entreprise y propose un ensemble de prestations de service du quotidien mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Arts

Cinéma 
Le Concierge est un film français réalisé par Jean Girault et sorti en 1973.